Andlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Andlinger (1931–2017), austro-amerikanischer Unternehmer
 Kurt Andlinger (* 1937), österreichischer Künstler

Siehe auch:
 Andling, Ortschaft in der Gemeinde Heiligenberg, Oberösterreich
 Aldinger